Le patronyme Deghilage, Deghillage, Deghislage, De Ghislage, Deghislages, Deguislage provient d'une origine Ghislage (Havré).

Freddy Deghilage (1943-2011), homme politique belge.